Saint-Agnan puede referirse a: 

 Saint-Agnan, comuna francesa situada en Aisne.
 Saint-Agnan, comuna francesa situada en Nièvre.
 Saint-Agnan, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Saint-Agnan, comuna francesa situada en Tarn.
 Saint-Agnan, comuna francesa situada en Yonne.